Первый дивизион 1961 () — 48-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1961 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1961 на сайте rsssf.com 

1961
Дания
1961 год в Дании